Carson Hill steht für:

 Carson Hill (Kalifornien), Ort im US-Bundesstaat Kalifornien	

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Carson Hill (Georgia)	
 Carson Hill (Hügel, Kalifornien)	
 Carson Hill (Maine)	
 Carson Hill (Missouri)	
 Carson Hill (Nevada)	
 Carson Hill (North Dakota)	
 Carson Hill (Ohio)	
 Carson Hill (Washington)